Osoby o tym nazwisku:
 Anton Łopatin – radziecki wojskowy narodowości białoruskiej
 Jewgienij Łopatin – radziecki sztangista, olimpijczyk